Orłowo ist ein polnischer Ortsname:
 Orłowo (Gdynia), Stadtteil von Gdynia, Woiwodschaft Pommern, bis 1939: Adlershorst, Kreis Neustadt, Westpreußen, 1939 bis 1945: Gotenhafen-Adlershorst, Stadtkreis Gotenhafen (Gdingen), Danzig-Westpreußen

 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Orłowo (Biała Piska), Ort im Powiat Piski, bis 1938: Orlowen, 1938 bis 1945 Siegmunden, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Orłowo (Nidzica), Ort im Powiat Nidzicki, bis 1945: Orlau, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Orłowo (Wydminy), Ort im Powiat Giżycki, bis 1938: Orlowen, 1938 bis 1945 Adlersdorf, Kreis Lötzen, Ostpreußen
 Woiwodschaft Großpolen:
 Orłowo (Ryczywół), Ort im Powiat Obornicki, bis 1945: Orlowo, Kreis Obornick, Posen
 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Orłowo (Inowrocław), Ort im Powiat Inowrocławski, bis 1945: Orlowo, Kreis Hohensalza, Posen
 Orłowo (Płużnica), Ort im Powiat Wąbrzeski
 Orłowo (Wielgie), Ort im Powiat Lipnowski
 Woiwodschaft Masowien: 
 Orłowo (Rzewnie), Ort im Powiat Makowski
 Orłowo (Zawidz), Ort im Powiat Sierpecki
 Woiwodschaft Podlachien: 
 Orłowo (Bakałarzewo), Ort im Powiat Suwalski
 Woiwodschaft Pommern:
 Orłowo (Nowy Dwór Gdański), Ort im Powiat Nowodworski, bis 1945: Orloff, Kreis Danzig, Westpreußen

Siehe auch:
 Orlowo